«Бенжамен, или дневник девственника» () — кинофильм режиссёра Мишеля Девиля, вышедший в 1968 году.

Слоган 
«Bound to be the 'IN' movie for '69!»

Сюжет 
Действие фильма происходит в середине XVIII века. Молодой юноша Бенджамен приезжает в замок своей родственницы-графини и сразу становится желанным любовным объектом для большей части женской половины замка. Но достаётся он, в конце концов, пока ещё невинной девушке Анн, которая заводит с ним интрижку, чтобы следующий любовник, на роль которого она прочит самого графа, не был у неё «первым».

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценарист:
 Нина Компанеец
 Мишель Девиль
 Оператор: Гислен Клоке
 Художник:

Награды 
 Номинация на Золотой глобус 1969 года на Лучший иностранный фильм на английском языке — «Франция».

Премьеры 
 Январь 1968 — Франция
 23 марта 1968 — США
 22 апреля 1968 — Швеция
 8 мая 1968 — Дания
 13 сентября 1968 — Финляндия

Ссылки 
 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1968 года
Исторические фильмы о XVIII веке
Фильмы Мишеля Девиля
Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Франции 1968 года